Los Carrillos puede referirse a:

Lugares 
En España
 Los Carrillos, localidad del municipio de Abanilla, en la provincia de Murcia.
 Los Carrillos, localidad del municipio de Fortuna, en la provincia de Murcia.
 Los Carrillos, localidad del municipio de Taberno, en la provincia de Almería.